Pórtes kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pórtes (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Dhelfovoúni, bergstopp, Grekiska fastlandet, Fokis, 
 Pórtes (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar